Begum steht für:

 Begum, indischer Titel einer Fürstin oder Prinzessin, auch indischer Vorname
 Begum (Zeitschrift), bengalische Zeitschrift

Begum ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Begum (* um 1970), bangladeschische Badmintonspielerin
 Feroza Begum (auch Firoza Begum; 1930–2014), bangladeschische Sängerin
 Hasna Begum (1935–2020), bangladeschische Philosophin
 Humaira Begum (1918–2002), afghanische Ehefrau von Mohammed Sahir Schah
 Shamshad Begum († 2013), indische Sängerin

Siehe auch:

 Die 500 Millionen der Begum  (Roman von Jules Verne)